Acordo de Doha (2008) — acordo entre facções rivais libanesas
Acordo Fatah-Hamas de Doha — tentativa de reconciliação entre as facções de Fatah e Hamas em 2012
Acordo de Doha (2020) — acordo entre Estados Unidos e Talibã

Desambiguações de tratados